Szwajcaria:
 Troge – szwajcarska nazwa gminy Trogen w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Osoby:
 Andreas Troge – niemiecki ekonomista

Zobacz też:
 Trogen